Taylor Ellington (né le  à Victoria, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Il participe avec l'équipe LHOu au Défi ADT Canada-Russie en 2006.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2004-2005 || Silvertips d'Everett || LHou ||47 ||0 ||0 ||0 ||48 ||8 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
| 2005-2006 || Silvertips d'Everett || LHou ||63 ||0 ||7 ||7 ||62 ||15 ||1 ||2 ||3 ||16
|-
| 2006-2007 || Silvertips d'Everett || LHou ||60 ||5 ||8 ||13 ||65 ||6 ||1 ||0 ||1 ||2 
|-
| 2007-2008 || Silvertips d'Everett || LHou ||48 ||3 ||11 ||14 ||66 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| 2008-2009 || Silvertips d'Everett || LHou ||69 ||6 ||26 ||32 ||130 ||5 ||0 ||5 ||5 ||6 
|-
| 2008-2009 || Moose du Manitoba || LAH ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010 || Salmon Kings de Victoria || ECHL || 48|| 3|| 11|| 14|| 49|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Moose du Manitoba || LAH || 19|| 1|| 3|| 4|| 9|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Salmon Kings de Victoria || ECHL || 14|| 0||3 || 3|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Wolves de Chicago || LAH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Wings de Kalamazoo || ECHL || 55|| 7|| 15|| 22|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Express de Chicago || ECHL || 17|| 5|| 6|| 11|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Everblades de la Floride || ECHL || 26|| 3|| 13|| 16|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Cyclones de Cincinnati || ECHL || 38|| 5|| 9|| 14|| 43|| 6|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 2013-2014 || Esbjerg fB Ishockey || Metal Ligaen || 38|| 5|| 13|| 18|| 30|| 5|| 2|| 1|| 3|| 4

Notes et références 

Naissance en octobre 1988
Naissance à Victoria (Colombie-Britannique)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur des Silvertips d'Everett
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Salmon Kings de Victoria
Joueur des Wings de Kalamazoo (ECHL)
Joueur de l'Express de Chicago
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur de l'Esbjerg fB Ishockey
Défenseur de hockey sur glace